Drňa – comune della Slovacchia.
DRNA – Dipartimento delle risorse naturali e ambientali di Porto Rico.